Kaipa (Ка́йпа) — шведская прогрессив-рок-группа, образованная в 1974 году. Особенностью группы являются её большие по длительности альбомы и уникальное клавишное звучание.

История 
В 1973 году клавишник Ганс Лундин, басист Томас Эрикссон (оба — бывшие участники группы S:T Michael Sect) и барабанщик Томас Шеберг основали проект Ura-Kaipa, в котором музыканты исполняли смесь поп-, рок-музыки, классики и шведского фолка (ведущая роль отводилась клавишным). Впоследствии оказалось, что у подобного формата исполнения мало возможностей для удовлетворения амбиций музыкантов. В группу был приглашен гитарист Ройне Столт. Вскоре также ударник Томас Шеберг был заменен на Ингемара Бергмана. Название коллектива сократилось до Kaipa.

Поиски лейбла привели группу к фирме Electra Records, которая согласилась выпустить их дебютный одноименный альбом.

Второй альбом Inget nytt under Solen () отличался от предыдущего сложностью аранжировок, хотя по-прежнему всё строилось на преобладании клавишных. Характерной чертой ранних альбомов было то, что все песни исполнялись на шведском языке.

К 1977 году группа стала достаточна популярна в родной Швеции, чтобы попробовать завоевать популярность и на мировой арене. Также группа находит вокалиста Матса Лофгрена. Томас Эрикссон был заменен Томасом Ледином. В таком составе Kaipa выпустила свой третий альбом — Solo. После традиционный гастролей группа делает творческий перерыв.

Через 2 года, в 1980 году выходит их четвертый альбом — Händer (), в 1982 — Nattdjurstid (). В новых работах стилистика группа претерпела серьёзные изменения: значительно упростились аранжировки, звук стал более резким и прямолинейным, наметилось движение к звуковой эстетике новой волны и пост-панка. Альбомы 1980-х годов остались незамеченными из-за спада популярности прогрессивного рока по всему миру. После выпуска альбома Nattdjurstid группа фактически прекратила деятельность.

Около 20 лет о Kaipa ничего не было слышно, но в 2000 году старые знакомые Ганс Лундин и Ройне Столт возродили команду. Несмотря на обилие материала, еще почти 2 года ушло на подбор музыкантов и репетиции. В 2002 году вышел альбом Notes from the Past () обновлённой Kaipa. В альбоме группа сумела сохранить стилистику 70-х годов, придав ему более современное звучание. Важной особенностью стало то, что новые песни были на английском.

Сразу после выхода Notes from the Past музыканты начали готовить следующий альбом — Keyholder (), вышедший в 2003 году. Keyholder звучал немного жестче предыдущего альбома, что, правда, не повлияло на его продажи.

В 2005 году выходит еще один альбом группы — Mindrevolutions (). В целом он также получил положительные отзывы

Kaipa da Capo 
В 2014 году Ройне Столт вместе ещё с двумя участниками оригинального состава Kaipa барабанщиком Ингемаром Бергманом и бас-гитаристом Томасом Эрикксоном образовали группу Kaipa da Capo () с тем, чтобы исполнять новую музыку в духе ранних альбомов оригинальной Kaipa. Другими участниками проекта стали младший брат Ройне Столта Микаэль в качестве вокалиста и второго гитариста и клавишник Макс Лоренц. В таком составе «обновлённая» Kaipa совершила мировое турне, в котором исполнялся материал первых трёх альбомов. В 2016 году Kaipa da Capo выпустила первый студийный альбом Dårskapens monotoni () и осенью того же года отправилась в новый тур по Европе и Скандинавии.

В 2017 году вышел концертный альбом Live, записанный на концерте в Стокгольме в феврале того же года.

Интересные факты 
 3 поздних альбома Kaipa — Notes From The Past, Keyholder, Mindrevolutions длятся более 79 минут.

Состав 
 Ганс Лундин () — клавишные, вокал (1973–1982, с 2000)
 Пер Нильссон () — гитара (с 2006)
 Йонас Рейнголд () — бас-гитара (с 2000)
 Морган Огрен () — ударные (с 2000)
 Алина Гибсон () — вокал (с 2000)
 Патрик Лундстрём () — вокал (с 2000)

Бывшие участники 
Ройне Столт – гитары, вокал (1974–1979, 2000–2005)
Ингмар Бергман – ударные, бэк-вокал (1974–1981)
Томас Эрикксон – бас, бэк-вокал (1973–1977)
Матс Линдберг – бас (1977–1980)
Матс Лёфгрен – вокал (1977–1980) (ум. 2016)
Макс Оман – гитары (1979–1982)
Матс Линдберг мл. – бас (1981–1982)
Пер Андерссон – ударные (1982)

Дискография

Kaipa

Студийные альбомы 
 1975 — Kaipa
 1976 — Inget nytt under solen
 1978 — Solo
 1980 — Hander
 1982 — Nattdjurstid
 2002 — Notes from the Past
 2003 — Keyholder
 2005 — Mindrevolutions
 2007 — Angling Feelings
 2010 — In the Wake of Evolution
 2012 — Vittjar
 2014 — Sattyg
 2017 — Children of the Sounds
 2022 — Urskog

Концертные альбомы 
 1978 — Live (ранее не издававшаяся запись концерта в клубе Huset в Копенгагене 25 мая 1978 года. Выпущен в 2005 году в составе бокс-сета The Decca Years 1975–1978)

Сборники и бутлеги 
 1974 — 1974 Unedited Master Demo Recording (сборник ранее не издававшихся демо-записей. Выпущен в 2005 году в составе бокс-сета The Decca Years 1975–1978)
 1993 — Stockholm Symphonie (японский бутлег, включающий записи радиопрограммы Tonkraft в 1974 и 1976 годах)

Kaipa da Capo 
 2016 — Dårskapens monotoni
 2017 — Live

См. также 
 The Flower Kings

Примечания 

Рок-группы Швеции
Группы прогрессивного рока
Группы симфо-рока
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1974 году